Sant Cebrià puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
Sant Cebrià de Vallalta, municipio de la provincia de Barcelona;
Sant Cebrià de Lledó, localidad del municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, provincia de Gerona;
Sant Cebrià dels Alls, localidad del municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, provincia de Gerona.